MZ RT steht für folgende Motorradbaureihen:

 RT 125 (1939–1965)
 IFA/MZ RT 125 (1950–1965), siehe MZ 125
 MZ RT 125 (2000–2008)